В группу 9 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Германия, Украина, Португалия, Армения, Северная Ирландия и Албания. Матчи в группе 9 прошли с 31 августа 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Германия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Украина попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
6 мячей
  Оливер Бирхофф
5 мячей
  Ульф Кирстен
3 мяча
  Юрген Клинсман
  Томас Хесслер
  Эрик Асадурян
  Иан Дауи
  Луиш Фигу
  Андрей Шевченко
  Сергей Ребров

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году